Жіан — власна назва.

Топоніми

Жіан (Віла-ду-Конде)
Жіан (Санта-Марія-да-Фейра)

Жіан (Франція)